Clear Pond Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clear Pond Mountain (Maine)	
 Clear Pond Mountain (New York)